Traipu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Traipu (gemeente), een gemeente in deze microregio